Philippe de Bourbon est un nom porté par plusieurs nobles depuis la fin du Moyen Âge, principalement en Espagne et en Italie. La forme espagnole en est Felipe de Borbón, la forme italienne est Filippo di Borbone. On choisira l'une des trois appellations selon la personne, le contexte historique ou littéraire et les choix éditoriaux.

Philippe de Bourbon (1429-1453), baron de Beaujeu, fils de Charles de Bourbon, duc de Bourbon et d'Auvergne
Philippe de Bourbon († vers 1492), seigneur de Duisans, fils de Jean de Bourbon, seigneur de Carency
Philippe de Bourbon († 1530), seigneur de Duisans, fils d'Antoine de Bourbon, seigneur de Duisans
Philippe de Bourbon (1499-1557), baron de Busset, épouse Louise Borgia, fils de Pierre de Bourbon, baron de Busset
Philippe de Bourbon (1894-1917), fils de Georges de Bourbon (1860-1932)
Philippe de Bourbon (né en 1942), fils de Louis de Bourbon (1911-2001)
Philippe de Bourbon (né en 1949), fils aîné de Jacques de Bourbon (1922-1964)
Philippe de Bourbon Busset (né en 1976), fils de Charles de Bourbon Busset, comte de Busset

 Philippe V (1683-1746), petit-fils de Louis XIV, devenu en 1700 premier roi d'Espagne de la maison de Bourbon. À son accession au trône, il se fait appeler Felipe de Borbón.
Felipe de Borbón (1709-1709), infant d'Espagne, fils de Philippe V, roi des Espagnes et des Indes
Felipe de Borbón (1712-1719), infant d'Espagne, fils de Philippe V, roi des Espagnes et des Indes
Felipe de Borbón (1783-1784), infant d'Espagne, fils de Charles IV, roi des Espagnes et des Indes
Felipe de Borbón (1792-1794), infant d'Espagne, fils de Charles IV, roi des Espagnes et des Indes
Felipe VI (né en 1968), fils de Juan Carlos , prince des Asturies puis roi d'Espagne.

 Duché de Parme
Philippe I (1720-1765), duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla, fils de Philippe V, roi des Espagnes et des Indes
Filippo di Borbone (1783-1786), prince de Parme, fils de Ferdinand I, duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla
Filippo di Borbone (né en 1935), fils de Luigi di Borbone,  d'Ansola

Felipe de Borbón (1747-1777), prince royal des Deux-Siciles, duc de Calabre, fils de Charles III, roi des Espagnes et des Indes
Filippo di Borbone (1847-1922), prince des Deux-Siciles, fils de Luigi di Borbone, prince royal des Deux-Siciles, comte d'Aquila
Philippe de Bourbon (1885-1949), fils d'Alfonso di Borbone, prince royal des Deux-Siciles, comte de Caserte
Filippo di Borbone (né en 1977), fils d'Adriano di Borbone